Hermann Lüddecke ist der Name folgender Personen:

* Hermann Lüddecke (Maler) (* 1938), deutscher Architekt und Maler
 Hermann Lüddecke (Musiker) (1892–1969), deutscher Musiker